Села:

Україна 
 Осички — Житомирська область, Житомирський район;
 Осички — Кіровоградська область, Вільшанський район;
 Осички — Одеська область, Подільський район.

Чехія 
 Осички — село в окрузі Градець-Кралове.